Harta peut désigner :

 Harta, un village de Hongrie ;
 Harta, un village en Pologne ;
 Harta, un magazine japonais de prépublication de mangas.

Homonymie de toponyme